Armando Marrocco, artista, pittore e scultore italiano
Andrea Marrocco, attore italiano
Giuseppe Marrocco, attore italiano
Marcello Marrocco, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Marocco